Кастамону — имя собственное.
 Кастамону — город в северной Турции.
 Кастамону — провинция в Турции.